De CONCACAF Gold Cup 2023 is de zeventiende editie van de CONCACAF Gold Cup, het voetbalkampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. Het aantal deelnemende landen is zestien. De wedstrijden staan gepland voor 26 juni tot en met 16 juli 2023. De Verenigde Staten wonnen het vorige toernooi en is daarmee de titelhouder. Op 2 september 2020 werd Qatar gevraagd om ook deel te nemen aan het toernooi.

Kwalificatie 
Twaalf landen kwalificeren zich door in de CONCACAF Nations League van 2022-23 eerste of tweede te worden in hun groep. Drie landen kwalificeren zich door middel van een kwalificatietoernooi. Aan dat toernooi doen twaalf landen mee, welke landen dat zijn wordt ook bepaald door de eindposities in de groepen in de CONCACAF Nations League.

Stadions
De finale zal worden gespeeld in het SoFi Stadium, Inglewood, in de Verenigde Staten.

Loting
De loting wordt gehouden op 14 april 2023.

CONCACAF Gold Cup
Voetbal in 2023